Gai Saloni, triumvir per la fundació de colònies
 Quint Saloni Sarra, pretor el 192 aC 
 Saloni de Gènova, bisbe de Gènova a la meitat del .

Vegeu també 
 Saloní